est la formule brute de plusieurs isomères.

  bleu de phénol, numéro CAS 
 métyrapone, numéro CAS